Breitenthal kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Breitenthal, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Breitenthal, Bayern – kommun i Bayern, Schwaben,